Subjekt (lat. subiectum, doslova podklad; překlad řec. hypokeimenon, podstata) může znamenat:

 subjekt (filosofie) – poznávající a myslící osobu jako protějšek k objektu
 podmět – v gramatice
 právní subjekt – nositel práv a povinností (viz právní osobnost)
 subjekt mezinárodního práva – stát nebo mezinárodní organizace
 osoba – v psychologii nebo sociologii
 hospodářský subjekt – korporace, obchodní společnost 
daňový subjekt – dle českého práva fyzická, nebo právnická osoba povinná platit daň

Externí odkazy